Hugues de Courtenay peut se référer à plusieurs membres de la maison de Courtenay.

 Hugues de Courtenay (1275-1340),  comte de Devon
 Hugues de Courtenay (1303-1377),  de Devon